Гребля на байдарках и каноэ на XXIV Летних Олимпийских играх

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Каноэ-одиночка. 500 м

Каноэ-одиночка. 1000 м

Каноэ-двойка. 500 м

Каноэ-двойка. 1000 м

Байдарка-одиночка. 500 м

Байдарка-одиночка. 1000 м

Байдарка-двойка. 500 м

Байдарка-двойка. 1000 м

Байдарка-четвёрка. 1000 м

Женщины

Байдарка-одиночка. 500 м

Байдарка-двойка. 500 м

Байдарка-четвёрка. 500 м

См. также 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
Гребля на байдарках и каноэ в Южной Корее